Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1944 го́да  () — 24-й чемпионат Латвии по футболу, 17-й под названием «Высшая лига». Турнир разыгрывался во время немецкой оккупации и не был окончен из-за наступления Советской Армии.

Турнирное положение

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1944
1944 год в Латвии
Футбол в Европе в 1944 году